Bretholz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Bretholz (* 1944), Schweizer Fechter
 Berthold Bretholz (auch: Bertold Bretholz; 1862–1936), böhmischer Historiker und Archivar
 Leo Bretholz († 2014), österreichisch-US-amerikanischer Holocaustüberlebender
 Wolfgang Bretholz (Pseudonyme: Walther Bartz und Otto Olm; 1904–1969), deutsch-Schweizer Journalist